Eurimac, personatge mitològic
 Eurimac de Tebes, militar tebà
 Eurímac (Odissea), pretendent de Penèlope